Cirsotrema är ett släkte av snäckor. Cirsotrema ingår i familjen vindeltrappsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vindeltrappsnäckor
Cirsotrema